Groot-Polen
 Brzeźno (powiat Czarnkowsko-Trzcianecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Czarnkowsko-Trzcianecki
 Brzeźno (powiat Koniński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Koniński
 Brzeźno (powiat Poznański), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Poznański
 Brzeźno (powiat Szamotulski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Szamotulski
 Brzeźno (powiat Wągrowiecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Wągrowiecki

Koejavië-Pommeren
 Brzeźno (powiat Aleksandrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Aleksandrowski
 Brzeźno (powiat Lipnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Lipnowski
 Brzeźno (powiat Świecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Świecki
 Brzeźno (powiat Toruński), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Toruński

Lubusz
 Brzeźno (powiat Gorzowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in het district Gorzowski
 Brzeźno (powiat Międzyrzecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in het district Międzyrzecki
 Brzeźno (powiat Sulęciński), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in het district Sulęciński

Pommeren
 Brzeźno (Gdańsk), een wijk van Gdańsk
 Brzeźno (powiat Człuchowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Człuchowski
 Brzeźno (powiat Tczewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Tczewski

West-Pommeren
 Brzeźno (powiat Białogardzki), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Białogardzki
 Brzeźno (Barwice), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Szczecinecki, in de gemeente Barwice
 Brzeźno (Szczecinek), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Szczecinecki, in de gemeente Szczecinek

Andere
 Brzeźno (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Olsztyński
 Brzeźno (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Chełmski
 Brzeźno (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Ostrołęcki
 Brzeźno (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Trzebnicki
 Brzeźno (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Grajewski
 Brzeźno (Świętokrzyskie), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Jędrzejowski

Zie ook Brzeżno (doorverwijspagina)